«Бе́ерсхот» () — бельгийский футбольный клуб из города Антверпен, выступающий в . Основан в 1921 году. Домашние матчи проводит на Олимпийскийском стадионе, вмещающем 12 771 зрителей.

История 
Клуб был создан в 1999 году под названием «Жерминаль Беерсхот» (K.F.C. Germinal Beerschot Antwerpen) в результате слияния клубов «Экерен» (KFC Germinal Ekeren, основан в 1920 году) из  Антверпена и «Беерсхот» (K Beerschot VAC, основан в 1899 году). Объединенный клуб был создан на основе «Экерена» и оставил за собой его место в высшем дивизионе и регистрационный номер в федерации футбола (3530), однако переехал на Олимпийский стадион Антверпена, домашнюю арену «Беерсхота».

17 мая 2011 года официальное название клуба было изменено на «Беерсхот». Приставка «Жерминаль», напоминавшая о слиянии с «Экереном», была убрана после того, как последние представители бывшего «Экерена» вышли из руководства объединенного клуба. Полное название клуба стало звучать как «Конинклейке Беерсхот Антверпен Клюб» (Koninklijke Beerschot Antwerpen Club), в отличие от прежнего «Конинклике Беерсхот Вутбал эн Атлетик Клюб» (Koninklijke Beerschot Voetbal en Atletiek Club).

21 мая 2013 года клуб объявлен банкротом, лишён профессиональной лицензии и исключён из чемпионата. Вместо него была образована новая команда — «Беерсхот Вилрейк» (K Beerschot VA, бывшая «Олимпия» Вилрейк), начавшая выступления с низших дивизионов (в 2017 году пробилась во второй по значимости дивизион и в сезонах 2017/18 и 2018/19 заняла соответственно 3-е и 2-е место). В 2019 году она была переименована в «Беерсхот», по итогам сезона-2019/20 вышла в высший дивизион.

Наиболее значимыми спортивными успехами клуба стали победы в Кубке Бельгии сезонов 1996/97 и 2004/05.

Достижения

«Жерминаль Экерен», «Жерминаль Беерсхот»/«Беерсхот» (1949—2013) 
 См. также По сезонам 
Второй дивизион (Эрсте Лига) :
 Победитель (1): 1988/89

Кубок Бельгии:
 Победитель (2): 1996/97, 2004/05
 Финалист (2): 1989/90, 1994/95

Суперкубок Бельгии:
 Финалист (2): 1997, 2005

«Беерсхот» (1900—1999) 
 Основная статья: Беерсхот (футбольный клуб, 1899) 
 См. также Список сезонов ФК «Беерсхот» (до 1999) 

Чемпионат Бельгии:
 Чемпион (7): 1921/22, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1927/28, 1937/38, 1938/39

Второй дивизион: 
 Победитель: 1906/07

Обладатель Кубка Бельгии:
 Обладатель (2): 1970/71, 1978/79
 Финалист (1): 1967/68

«Беерсхот Вилрейк»/«Беерсхот» (с 2014) 
 См. также По сезонам 
Второй дивизион: 
 Победитель плей-офф: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Бельгии